Diktátor může být:
 římský diktátor – mimořádný politický úřad ve starověkém Římě
 diktátor – čelný představitel diktatury
 diktátor – stylizátor písemností, nejčastěji listin, zejména ve středověku a raném novověku

filmy
 Diktátor (film, 1940) – film Charlieho Chaplina
 Diktátor (film, 2012) – film Sachi Barona Cohena

Související články 
 tyran (rozcestník)
 vladař (rozcestník)

Externí odkazy